{{Карточка конкурса
| название    = Евровидение
| год         = 2016
| лого        = EurovisionSongContest2016Logo.png
| размер      = 300px
| слоган      = «Come Together»(Объединяйтесь)
| полуфинал1  = 10 мая 2016
| полуфинал2  = 12 мая 2016
| финал       = 14 мая 2016
| вещатель    = SVT
| место       = ,  Стокгольм, «Эрикссон-Глоб»
| голосование = 50 % телезрители + 50 % жюри. Каждая страна отдаёт баллы от 12, 10, 8-1: один от национального жюри, а другой от телезрителей.
| ведущие     = Монс СельмерлёвПетра Меде
| супервайзер =  Йон Ула Санн
| режиссер    =
| участники   = 42
| уход   =  (дисквал.)
| возвращение =  
| победпесня  =  «1944» (Украина)

| Зеленый     = да 
| Фиолетовый  =
| Красный     = ...
| Желтый      = да
| открытие =1-полуфинал: «Heroes» в исполнении Монса Сельмерлёва
2-полуфинал: «Это Евровидение», музыка: Мэтисон Бэйли; слова: Мэтисон Бэйли, Эдвард аф Силлен, и Даниэль Рен в исполнении Петры Меде и Монса Сельмерлёва
Финал: «Парад флагов: честь шведскому дизайну и танцевальной музыке»|Дисквалификация= 
| интервал =1-полуфинал: «Серые люди» хореограф Фредрик Рюдман
2-полуфинал: «Человек против машины» хореограф Фредрик Рюдман
Финал: «Rock Your Body» и «Can’t Stop the Feeling!» в исполнении Джастина Тимберлейка
«Love, Love, Peace, Peace»: песня-шутка о том, что надо сделать, чтобы выиграть Евровидение  и её скетч «Линда Вудрафф» «Fire In The Rain» и «Heroes» в исполнении Монса Сельмерлёва
| nocat       = 13
}}

Евровидение-2016 (; ; ) — 61-й конкурс песни «Евровидение», который проходил в Стокгольме, столице Швеции. Страна стала победительницей предыдущего конкурса «Евровидение-2015», прошедшего в Вене (Австрия), с песней «Heroes» в исполнении Монса Сельмерлёва, набравшего 365 баллов. Даты полуфиналов — 10 мая и 12 мая, финал конкурса состоялся 14 мая 2016 года.
Швеция принимала у себя конкурс в шестой раз; стране понадобилось 3 года для того, чтобы повторить успех 2012 года, когда победителем стала Лорин. Конкурс проводила шведская национальная телерадиокомпания SVT под руководством Европейского вещательного союза (ЕВС).

Победу в Евровидение-2016 одержала участница от Украины Джамала с песней «1944». Австралия и Россия заняли второе и третье места соответственно.

В песне «1944» идёт речь о депортации крымских татар 1944 года. Текст песни исполнен на английском, припев — на крымскотатарском. В адрес ЕВС поступили многочисленные жалобы, прежде всего из России, в которых указывалось на нарушение правил конкурса — песня содержит политический подтекст. Комиссия ЕВС, рассмотрев песню, пришла к выводу, что «ни название песни, ни её слова не содержат политического подтекста и не нарушают правила конкурса Евровидения».

В конкурсе принимали участие 42 страны. Об этом стало известно 26 ноября 2015 года. На конкурс вернулись Болгария, Босния и Герцеговина, Украина и Хорватия. Своё участие продолжила Австралия — страна-дебютант предыдущего года. От участия в этом году отказалась Португалия; из-за долгов перед Европейским вещательным союзом размером в 16 миллионов швейцарских франков была отстранена Румыния.

«Евровидение-2016» смотрело около 204 миллиона телезрителей, что на 5 миллионов телезрителей больше, чем в предыдущем 2015 году.

 Место проведения 

В июле 2015 года «Эрикссон-Глоб» была выбрана местной телерадиокомпанией площадкой для проведения предстоящего «Евровидения».

«Эрикссон-Глоб» — это 85-метровая арена разного использования в столице и крупнейшем городе Швеции — Стокгольме, находящаяся в микрорайоне Глобен-Сити, созданном специально для неё, а также крупнейшее сферическое сооружение в мире, место проведения концертов и спортивных мероприятий. Арена может одновременно вместить 16 000 зрителей.

Ранее Швеция проводила у себя Евровидение пять раз: в 1975, 1985, 1992, в 2000 и в 2013 годах. Таким образом, Швеция в 2016 году провела «Евровидение» в шестой раз, при этом Стокгольм стал городом-«хозяином» в третий раз.

 Выбор места проведения 
24 мая SVT анонсировал первое возможное место проведения будущего конкурса — Tele2 Arena в Стокгольме.
Однако другие города также проявили интерес к проведению конкурса. Мальмё Арена, принимавшая у себя конкурс 2013 года, в Мальмё 24 мая также подала заявку на проведение конкурса, но позже её сняла, ссылаясь на недоступность арены в течение недели перед конкурсом.

1 июня 2015 года вещатель-организатор конкурса Sveriges Television (SVT) объявил правила для принимающего места проведения конкурса. Согласно этим правилам, место проведения должно быть «не занято» другими мероприятиями в течение 6 недель до окончания конкурса, иметь звуко- и светоизоляцию, а также иметь вместимость не менее  человек. В дополнение иметь дополнительную площадь в  для закулисных услуг. Исходя из этих требований, Эрншёльдсвик и Эребру уже не отвечали им, так как заявленные стадионы имеют вместимость чуть менее  человек.

Изначально на проведение конкурса песни Евровидение-2016 подали свои заявки двенадцать населённых пунктов Швеции. Далее из шести заявок осталось лишь два основных претендента на проведение конкурса — Гётеборг и Стокгольм, поскольку только эти два города полностью соответствовали всем предъявляемым требованиям. Окончательное решение о месте проведения конкурса было принято 8 июля 2015 телекомпанией SVT.
Местом проведения Евровидения-2016 была назначена арена «Эрикссон-Глоб» в Стокгольме, принимавшая конкурс 2000 года.

 Организация конкурса 

 Изменения в правилах 
17 февраля 2016 года официальное сообщество Евровидения в Твиттере объявило, что в правила конкурса будут внесены изменения.

18 февраля Европейский вещательный союз огласил новый формат объявления голосов в финале. Изменения введены, чтобы сократить финальное шоу по времени и сделать процесс оглашения результатов более интересным. Это самое глобальное изменение в правилах конкурса с 1975 года, когда была введена система «12 баллов».

Результаты будут оглашаться по системе, применяемой в шведском отборе на Евровидение Мелодифестивалене. С 2016 года результаты голосования жюри будут оглашаться отдельно от результатов голосования телезрителей. Сначала глашатаи из всех участвующих стран объявят только 12 баллов от жюри (баллы от 1 до 10 будут показаны на экране). После этого будут подсчитаны голоса телезрителей. Эти голоса будут объявлены уже ведущими конкурса, начиная со страны, которая получила наименьшее количество баллов и заканчивая страной с наивысшим количеством баллов. Страны, занявшие места с 11-го по 26-е, будут отображены на инфографике. Ведущие объявят баллы стран, которые заняли с 10 по 1 место. Таким образом победитель конкурса станет известен только после окончания объявления голосов.

Вследствие изменений количество баллов увеличится, и поэтому вместо 2320 баллов, отданных странами в 2015 году, будут отданы 4872 баллов, что более чем в два раза больше, чем в прошлом году.

 Официальные партнёры 
15 декабря 2015 года Европейский вещательный союз объявил официального партнёра, мобильный оператор Tele2. Также национальным партнёром конкурса Евровидение-2016 стала компания Silja Line. Официальным косметическим партнёром объявлен один из крупнейших производителей косметической продукции Schwarzkopf, а партнёром по освещению стала немецкая компания Osram. 26 февраля стало известно, что партнёром Евровидения 2016 стала платёжная система VISA, а 4 марта — компания DAILIES.

 Формат 
Даты проведения конкурса в 2016 году были озвучены на встрече глав делегаций стран участниц, 16 марта 2016 года в Вене. Полуфиналы были назначены на 10 и 12 мая, финал — на 14 мая. 9 января 2016 года была объявлена дата жеребьёвки стран-участниц на полуфиналы, которая прошла 25 января в Стокгольмской ратуше. Ратуша также объявлена местом будущей Церемонии открытия конкурса.

 Ведущие 
14 декабря шведская телекомпания SVT официально представила ведущих. Ими стали победитель прошлого года Монс Сельмерлёв и ведущая конкурса 2013 года Петра Меде.

 Большая пятёрка и полуфиналы 
Репетиции стран «Большой пятёрки» Евровидения и хозяйки конкурса, Швеции, были показаны в полуфиналах конкурса. Преимуществом такого решения стало то, что у данных стран (Германия, Великобритания, Испания, Италия, Франция, Швеция) появилось больше времени для репетиций, что улучшило качество шоу и подготовку участников. Также зрители смогли получше ознакомиться с музыкальными заявками автоматических финалистов конкурса.

 Логотип и слоган конкурса 

Лотта Лоосме, координатор Евровидения 2016 по связям с прессой, сообщил о начале разработки будущего логотипа конкурса. Разработкой занималось рекламное агентство INGO. 3D проекция была разработана агентствами Brokendoll и Swiss. Логотип был представлен 25 января во время жеребьёвки стран. Логотип представляет собой цветок — одуванчик.

Слоган конкурса «Come Together» («Объединяйтесь» или «Быть вместе») имеет смысл единения стран Европы. По словам создателей, слоган носит название одной из песен таких групп, как «The Beatles» и «Aerosmith», также он повторяет слоган Детского Евровидения 2014 года.

 Сцена 

15 февраля 2016 года SVT опубликовал дизайн сцены для конкурса. Дизайнерами сцены являются Фрида Арвидссон и Виктор Браттстрем. Дизайнеры использовали освещение как главный компонент для создания ощущения глубины сцены. Также планировалось создать инновационную LED стену, которая позволит артистам двигаться внутри неё.

 Открытки 
Съёмки открыток участников начались с 8 марта 2016 года. Они воплотили в себе логотип конкурса этого года — одуванчик, который также напоминает очертания Эрикссон-Глоб. Открытки снимались в соответствующих странах с участием представителей этих стран и рассказывали о личной жизни артистов, а также демонстрировали наиболее интересные и типичные виды и достопримечательности этих стран.

 Трансляция конкурса в США 
2 мая 2016 года было объявлено, что 61-й конкурс песни Евровидение будет транслироваться в Соединённых Штатах Америки на портале LogoTV, который рассчитан на ЛГБТ-аудиторию.

 Участники 
26 ноября 2015 года было объявлено, что в конкурсе песни Евровидение-2016 примут участие 43 страны из общего числа 56 стран, имеющих право участвовать ввиду членства в Европейском вещательном союзе (ЕВС). Вопреки оглашавшемуся ранее положению, дебютировавшая, но не победившая на Евровидение 2015 неевропейская и не являющаяся членом ЕВС Австралия продолжает своё участие.

 Возвращение 

  — 15 сентября 2015 года Болгария заявила о своём возвращении на конкурс 2016 года. Однако 23 ноября было объявлено, что страна ещё не приняла окончательное решение. 26 ноября был объявлен окончательный список участников, в котором присутствовала и Болгария.
  — 15 сентября 2015 года Босния и Герцеговина подтвердила возвращение на конкурс песни Евровидение после трёхлетнего перерыва. Однако 9 октября 2015 года было объявлено, что страна не вернётся на конкурс, если вещатель не получит финансовую поддержку до конца октября 2015 года. 24 ноября вещатель объявил о том, что Босния и Герцеговина примет участие в конкурсе 2016 года.
  — 25 мая 2015 года было объявлено о возвращении Украины на конкурс. Последний раз Украина принимала участие в 2014 году.
  — хорватский вещатель HRT предположил, что Хорватия может вернуться в 2016 году и отправить победителя шоу «The Voice — Najljepši glas Hrvatske» в качестве участника. 26 ноября был объявлен окончательный список участников, в котором присутствовала и Хорватия.

 Отказ и неучастие 
  — андоррский вещатель «RTVA» заявил, что страна не вернётся на конкурс из-за сложной финансовой ситуации.
  — 4 июня 2015 года люксембургский вещатель RTL заявил, что не вернётся на конкурс в 2016 году.
  — хотя Марокко и посылала делегацию на конкурс 2015 года, в окончательном списке страна не значилась.
  — 21 июля 2015 года монакский вещатель Télé Monte Carlo (TMC) объявил, что Монако не вернётся на конкурс в 2016 году.
  — 7 октября 2015 года RTP заявил, что Португалия не будет принимать участие в конкурсе 2016 года по причине того, что канал будет в процессе реструктуризации. Португалия ранее отказывалась от участия в Евровидении в 2013 году из-за финансовых проблем.
  — 22 апреля 2016 года Румыния была снята с конкурса по причине крупной финансовой задолженности перед Европейским вещательным союзом.
  — после возврата в 2015 году на Евровидение для молодых танцоров словацкий вещатель RTVS допускал, что страна может вернуться в 2016 году и на основной конкурс. Однако 28 сентября было объявлено, что страна не будет участвовать на Евровидение-2016 года.
  — 7 февраля 2015 года Турция выразила желание возвратиться на конкурс 2016 года. Страна бойкотировала конкурс с 2013 года. Турция подтвердила участие, однако 2 октября TRT объявил, что решение о возвращении страны на конкурс до сих пор не принято. 3 ноября было объявлено, что Турция не вернётся на конкурс в 2016 году.

 Несостоявшийся дебют 
  Казахстан — Разговоры об участии в конкурсе Казахстана, расположенного частично в Европе, идут уже давно. С 2008 года конкурс транслируется здесь ежегодно, но, несмотря на поданную заявку, страна пока не является членом Европейского вещательного союза. С 2016 года телеканал «Хабар» стал ассоциированным членом ЕВС, что может дать возможность участия в конкурсе, как и Австралии, являющейся ассоциированным членом, но в окончательном списке страна не значилась.
  Республика Косово — Заместитель министра иностранных дел Республики Косово Петрит Селими сообщил в 2015 году о том, что Косово будет участвовать в Евровидении в следующем году. Национальный вещатель RTK не опроверг, но и не подтвердил его слова. Ожидалось, что Косово примет участие в конкурсе, однако 3 июня 2015 года Европейский вещательный союз объявил, что страна не примет участия в конкурсе 2016 года.
  Китай — Китай заинтересован в участии в Евровидении от китайского частного телеканала Hunan TV. Последний связывался с Европейским вещательным союзом и говорил о возможности участия Китая. ЕВС в свою очередь сказал: «Мы открыты и всегда рады новым элементам в каждом Евровидении». Ожидалось, что Китай примет участие в конкурсе, однако ЕВС в Твиттере заявило, что в 2016 году страна всё-таки не поедет на конкурс, не исключив такую возможность в будущем. Китай транслировал Евровидение с 2013 года. В 2015 году страна транслировала 2 полуфинала Евровидения 2015 и в прямом эфире в 3:00 по местному времени финал музыкального конкурса по телеканалу Hunan TV.
  Ливан — 16 октября 2015 было объявлено, что Ливан, возможно, дебютирует на конкурсе 2016 года[23], однако этого так и не произошло.
  Лихтенштейн — После многих неудачных попыток дебютировать на конкурсе (в частности, в 2014—2015 гг.), национальный вещатель 1FLTV заявил, что готов отправить представителя своей страны в 2016 году[38]. Однако 16 сентября 2015 было объявлено, что Лихтенштейн не дебютирует на конкурсе 2016 года.
  Фарерские острова — Фарерский еженедельник «Портал» сообщил, что местная телекомпания Kringvarp Føroya (SVF) исследовала возможность участия в Евровидении в 2016 году, планируя полноценно вступить в ЕВС, но предложение было отклонено, поскольку Фарерские острова являются частью Дании. Министр образования Фарерских островов Бйорн Калсё поддержал идею участия, сказав: «Чтобы участвовать в конкурсе, нужно чтобы ООН признала нашу страну независимой. Но мы могли бы преодолеть это препятствие, потому что мы абсолютно решительны в своем стремлении. Всё полностью зависит от SVF: показать ЕВС, что она может быть полноправным членом наравне с другими странами-участниками»

 Исполнители, уже участвовавшие в Евровидении ранее 

 Выступавшие как полноценные исполнители 
 : Поли Генова (Евровидение 2011 — 12 место в полуфинале)
 : Дин (совместно с Далал Мидхат Талакич и Аной Руцнер) (Евровидение 2004 — 9 место)
 : Грета Салоуме (Евровидение 2012, в дуэте с Йоунси — 20 место)
 : Донни Монтелл (Евровидение 2012 — 14 место)
 : Калиопи (Евровидение 1996 — не прошла квалификационный этап, Евровидение 2012 — 12 место)
 : Ира Лоско (Евровидение 2002 — 2 место)
 : Бóян Йóвович (в составе группы «Highway») (Евровидение 2005, в составе группы «No Name» от  Сербии и Черногории — 7 место)

 Вернувшиеся как бэк-вокалисты 
  Армения: Моника Аванесян (Детское Евровидение 2013 — 6 место)
  Исландия: Гера Бьёрк:
 «Евровидение-2008», как бэк-вокалист EuroBand — 14-е место в финале;
 «Евровидение-2009», как бэк-вокалист Йоханны — 2-е место в финале;
 «Евровидение-2010» — 19 место в финале;
 «Евровидение 2012», как бэк-вокалист Греты Салоуме и Йоунси — 20-е место в финале;
 «Евровидение 2015», как бэк-вокалист Марии Олафс — 15-е место в полуфинале;

 Жеребьёвка 
Распределение на полуфиналы прошло 25 января 2016 года в Стокгольмской ратуше. Ведущими были Александра Паскалиду и Иован Радомир — шведский телеведущий и глашатай Евровидения 2004 и 2006 годов. Кроме этого в этот день были объявлены официальный девиз и официальный логотип.

На первом этапе распределения было решено, в каких полуфиналах будут голосовать страны «Большой пятёрки» и страна-хозяйка. В связи с просьбой немецкого телеканала ARD Германии было предоставлено право голоса во втором полуфинале без розыгрыша. По просьбе шведского канала SVT Швеция голосовала в первом полуфинале. Распределение остальных стран прошло согласно жеребьёвке. См. таблицу ниже.

На втором этапе 37 стран-участниц были распределены на 2 полуфинала. 18 стран стали участниками первого полуфинала и 19 — второго полуфинала. Распределение происходило следующим образом: Первые 6 стран (по одной стране из каждой корзины), «вытянутые» в результате жеребьёвки, должны были выступать в первом полуфинале, следующие 6 стран — во втором полуфинале. Затем процесс повторялся. По заявлению комиссии, Израиль выразил просьбу, участвовать во втором полуфинале, поскольку дата проведения первого полуфинала совпадала с памятным днём в стране. Однако, Израилю выпал второй полуфинал, и вмешательства комиссии не потребовалось. В таблице ниже указана очерёдность «вытягивания» стран-участниц.

Румыния должна была выступать под 12 номером во втором полуфинале, но была дисквалифицирована из конкурса в связи с неоплаченным долгом в 16 миллионов швейцарских франков. Овидиу Антон должен был исполнить песню «Moment of Silence».

 Первый полуфинал 
Первый полуфинал состоялся 10 мая 2016 года в 21:00 по летнему центральноевропейскому времени. В нём приняли участие кандидаты из 18 стран.
В таблице ниже 10 стран, вышедшие в финал выделены светло-зелёным цветом.

 Распределение мест 

 Голосование 

В первом полуфинале кроме стран-участниц голосовали также Франция, Испания и Швеция.

 Статистика присуждения 12 баллов 

 Второй полуфинал 
Второй полуфинал состоялся 12 мая 2016 года в 21:00 по летнему ценральноевропейскому времени. В нём приняли участие кандидаты из 18 стран. В таблице ниже 10 стран, вышедшие в финал, выделены светлозелёным цветом.

 Распределение мест 

 Голосование 

Во втором полуфинале кроме стран-участниц голосовали также Великобритания, Германия и Италия.

 Статистика присуждения 12 баллов 

 Финал 
В конкурсе прошлого года в финале выступало 27 стран, потому что Австралия совместно с «Большой пятёркой» и Австрией попала предварительно в финал. Начиная с 2016 года финал ограничен исключительно 26 странами. В финале конкурса 2016 года приняли участие 26 стран: по 10 стран из каждого полуфинала, страны «Большой пятёрки» (Великобритания, Германия, Испания, Италия, Франция), страна-хозяйка этого года — Швеция.

 Распределение мест 

 Голосование 

26 стран, вошедшие в финал, расположены в таблице построчно сверху вниз в порядке выступления.
42 страны, принявшие участие в голосовании, расположены в столбцах слева направо, в алфавитном (латинский) порядке.
Результаты голосования жюри изображены в строке с белым фоном, результаты голосования зрителей изображены в строке с жёлтым фоном.
Лучшие и худшие результаты выделены желтым и красным цветами соответственно.

 Статистика присуждения 12 баллов 
Максимальные 12 баллов, данных от других стран, по каждой стране в финале:

 Ошибка голосования члена жюри Дании 
Через несколько часов после оглашения результатов голосования, датская газета «Berlingske» сообщила, что член жюри Дании, 69-летняя Хильда Хейк, оценивая участников конкурса, перепутала правила.
Вместо присуждения мест от 1 до 26, где 1-е место — лучшее, она присуждала участникам конкурса баллы от 1 до 26, считая 26 баллов лучшим результатом. Так, Австралию она поместила в самый конец, на 26 место, имея в виду, что её песня лучшая, а Украину на 2 место вместо 25.
С учётом коррекции данной ошибки баллы датского жюри и баллы участников выглядели бы следующим образом:

 Связанные события 

 Премия OGAE 

OGAE (фр. Organisation Generale des Amateurs d’Eurovision; англ. General Organisation of Eurovision Fans) — ежегодная и традиционная премия некоммерческой организации, которая проводит голосования среди своих клубов. Голосование началось 29 апреля и завершилось 2 мая.

Ниже представлен ТОП-5 стран:

 Премия Марселя Безансона 
Премия Марселя Безансона () впервые была вручена на Евровидении 2002 в Таллине (Эстония) лучшим песням финалистов фестиваля. Учредители — Кристер Бьоркман (представитель Швеции на Конкурсе песни Евровидение 1992) и Ричард Хэрри (участник шведской поп-группы «Herreys», в качестве участника от Швеции победил в Конкурсе песни Евровидение 1984). Название премия получила в честь создателя песенного конкурса. Награды вручаются по трём категориям: «лучший исполнитель», «лучший композитор» и «приз зрительских симпатий».

 Премия Барбары Декс 

Барбара Декс — представительница Бельгии на конкурсе песни Евровидение 1993. Несмотря на превосходное исполнение, было отмечено, что платье и макияж сильно испортили общую «картину», и певица заняла последнее место, получив всего три балла.

В 1997 году утверждена одноимённая премия, вручающаяся ежегодно участнику Евровидения, имеющему самый нелепый образ. Определение победителя ежегодно проводится сайтом EurovisionHouse.nl. Проголосовать за одного из конкурсантов может любой желающий.

В этом году премия отметила свой двадцатилетний юбилей. ТОП-5 участников указан в таблице ниже:

 Инциденты 

 Попытка пересмотра результатов голосования 
Результаты голосования жюри и телезрителей сильно разошлись, что привело к появлению ряда петиций с требованиями пересмотреть результаты и изменить правила голосования. Европейский вещательный союз рассмотрел одну из петиций, появившуюся на сайте Change.org, но 17 мая 2016 года официально заявил, что не имеет права отменить результаты конкурса.

 Запрет на флаги 
29 апреля 2016 года Косово и Испания выступили с изменением в правилах конкурса об использовании флагов спорных территорий. Под запрет попали палестинский флаг, знамя террористической организации «Исламское государство», флаг крымских татар и флаг Крыма, флаг Турецкой Республики Северного Кипра, Приднестровья, ДНР, ЛНР, басков и Нагорного Карабаха.

Были разрешены флаги 42-х стран-участниц конкурса 2016 года, стран, недавно принимавших участие в «Евровидении», таких как Турция, Португалия и Румыния, а также флаг Евросоюза, Радужный флаг и флаги стран, входящих в ООН.

Несмотря на это, 10 мая во время первого полуфинала Ивета Мукучян, представитель Армении на конкурсе, развернула флаг непризнанной Нагорно-Карабахской республики. В связи с этим организаторы конкурса решительно осудили поведение Мукучян и пригрозили Армении санкциями, назвав инцидент «серьёзным нарушением» запрета на политические сообщения. В случае повторного нарушения запрета будет поднят вопрос об определении санкций и о дисквалификации страны с конкурса.

 Дисквалификации 
 — 19 апреля 2016 года было объявлено об исключении Румынии из конкурса. Причиной стала неуплата долгов перед ЕВС. Общая сумма долгов составила 16 миллионов швейцарских франков. Европейский вещательный союз поручил правительству Румынии оплатить долги до 20 апреля 2016 года, однако правительство Румынии не оплатило долги в срок, поэтому 22 апреля 2016 года румынское телевидение TVR покинуло ЕВС. Страну должен был представить Овидиу Антон с песней «Moment of Silence» (рус. «Момент молчания»). Несмотря на это, его конкурсная композиция осталась в официальном альбоме. 27 апреля 2016 года на сайте Eurovoix появилась информация о том, что частная телекомпания PRO TV хочет получить права трансляции шоу целиком, а также отправить на конкурс Овидиу Антона. Однако 29 апреля ЕВС отклонил заявку в получении полного права телетрансляции шоу.

 Голосование российского жюри 
10 мая 2016 года ЕВС сообщил о проверке возможного нарушения правил голосования со стороны национального жюри России. Проверка началась из-за того, что один из членов российского жюри выложил видео c обсуждением голосования во время репетиции, прошедшей 9 мая, на сайте Periscope. На видео было запечатлено комментирование выступления представителей Нидерландов и Армении, а также в кадр попал секретный бюллетень. ЕВС решил исключить Анастасию Стоцкую (виновницу инцидента) из состава национального жюри и аннулировать результаты её голосования. По правилам конкурса, жюри не должно оглашать результаты своего голосования до официального опубликования. По результатам проверки Россия должна была выбрать нового члена жюри до финала конкурса. Стоцкую в итоге заменил актёр Станислав Дужников. Окончательный состав жюри был следующим:
 Лариса Рубальская
 Станислав Дужников
 Оскар Кучера
 Денис Майданов
 Липа

 Политизация 
В отношении певицы Джамалы поступали высказывания о политизированности её песни «1944», однако ЕВС неоднократно отвергал подобные обвинения. После победы на конкурсе певица заявила, что считает неуместным говорить о наличии политики в её песне, несмотря на ряд заявлений о наличии такого контекста, сделанных ею до и после конкурса.

 Международное голосование и телетрансляция 

 Глашатаи 
Порядок, в котором каждая страна объявила свои голоса, был определён в жеребьёвке по итогам жюри после результатов репетиции.

  — Катарина Беллович ()
  — Уннстейдн Мануэль Стефаунссон (ислан. Unnsteinn Manuel Stefánsson  — Турал Асадов (азерб. Tural Əsədov)
  — Ирол МС ()
  — Даниэла Писаржовицова ()
  — Шинейд Кеннеди (ирлан. Sinéad Kennedy)
  — Нина Сублатти ()
 (Представительница Грузии на конкурсе песни «Евровидение 2015»)
  — Ивана Црногорац (бос. Ivana Crnogorac)
  — Бен Камиль (англ. Ben Camille)
  — Хота Абриль ()
  — Юсси-Пекка Рантанен ()
  — Sebalter ()
 (Представитель Швейцарии на конкурсе песни «Евровидение 2014»)
  — Улла Эссендроп ()
  — Элоди Госсюэн ()
  — Оливия Фуртунэ (румын. Olivia Furtună)
  — Арман Маргарян (армян. Արման Մարգարյանը)
  — Лукас Хамацос (греч. Λουκάς Χάματσος)
  — Анна Ангелова (болг. Анна Ангелова)
  — Трейнтье Остерхёйс (нидер. Trijntje Oosterhuis)
 (Представительница Нидерландов на конкурсе песни «Евровидение 2015»)
  — Томс Гревиньш (лат. Toms Grēviņš)
  — Офер Нахшон (иврит. עופר נחשון)
  — Юзари (англ. Uzari)
 (Представитель Белоруссии на конкурсе песни «Евровидение 2015»)
  — Барбара Шёнебергер ()
  — Нюша
  — Элизабет Андреассен (новреж. Elisabeth Andreassen)
 (Представительница Норвегии на конкурсе песни «Евровидение 1985», «Евровидение 1994» и «Евровидение 1996»; победительница «Евровидение 1985»; представительница Швеции на конкурсе песни «Евровидение 1982»)
  — Ли Лин Чин ()
  — Умеш Вангавер (нидер. Umesh Vangaver)
  — Ричард Осман (англ. Richard Osman)
  — Невена Рендели ()
  — Константинос Христофору (греч. Κωνσταντίνος Χριστοφόρου)
 (Представитель Кипра на конкурсе песни «Евровидение 1996», «Евровидение 2002» и «Евровидение 2005»
  — Угне Галадаускайте (лит. Ugnė Galadauskaitė)
  — Драгана Косьерина (серб. Драгана Косјерина)
  — Дияна Гогова (макед. Дијана Гогова)
  — Андри Джаху ()
  — Даниэль Леви Вииналасс ()
  — Верка Сердючка (укр. Андрій Данилко)
 (Представитель Украины на конкурсе песни «Евровидение 2007»)
  — Клаудия Андреатти ()
  — Анна Попек ()
  — Марьетка Вовк (словен.Marjetka Vovk)
 (Представительница Словении на конкурсе песни «Евровидение 2015»)
  — Чилла Татар ()
  — Даниел Алибабич (черногор. Danijel Alibabić )
 (Представитель Сербии и Черногории на конкурсе песни «Евровидение 2005»)
  — Джина Дирави ()
 (Ведущая «Мелодифестивалена 2016»)

 Комментаторы 

 Участвующие страны 

  — Джулия Семиро (англ. Julia Zemiro) и Сэм Панг (англ. Sam Pang) (SBS, все шоу)
  — Анди Кнолль (англ. Andi Knoll) (ORF eins, все шоу)
  — Азер Сулейманлы () (ITV, все шоу)
  — Андри Джаху (албан. Andri Xhahu) (TVSH, RTSH HD, RTSH muzikë и Radio Tirana, все шоу)
  — Авет Барсегян () (Армения 1 и Общественное радио Армении, все шоу)
  — Евгений Перлин (белорус. Яўген Перлін) (Беларусь-1 и Беларусь-24, все шоу)
  — Нидерландский: Петер Ван де Вейре (нидер. Peter Van de Veire) (één, все шоу); Французский: Жан-Луи Лаэ (фр. Jean-Louis Lahaye) и Морин Луйс (фр. Maureen Louys) (La Une, всё шоу)
  — Елена Росберг (болгар. Елена Розберг) и Георгий Кушвалив (болгар. Георги Кушвалиев) (БНТ 1 и БНТ HD, все шоу)
  — Деяна Кукрич (бос. Dejan Kukrić) (BHT 1, BHT HD и BH Radio 1, все шоу)
  — Грэм Нортон (англ. Graham Norton) (BBC One, финал); Скотт Миллз (англ. Scott Mills) и Мэл Гидройк (англ. Mel Giedroyc) (BBC Four, полуфиналы); Кен Брюс (англ. Ken Bruce) (BBC Radio 2, финал)
  — Габор Гундель Такач (венг. Gábor Gundel Takács) (Duna, все шоу)
  — Петер Урбан (нем. Peter Urban) (EinsFestival и Phoenix, полуфиналы; Das Erste, финал)
  — Мариа Козаку (греч. Μαρία Κοζάκου) и Йоргос Капудзидис (греч. Γιώργος Καπουτζίδης) (ERT1, ERT HD и ERT World, все шоу)
  — Тута Чхеидзе (груз. თუთა ჩხეიძე) (GPB First Channel, все шоу)
  — Оле Тёпхольм (дат. Ole Tøpholm) (DR 1, все шоу)
  — Иврит: Субтитры на иврите (Channel 1, 2-й полуфинал и финал, 1-й полуфинал с задержкой); Арабский: Субтитры на арабском (Channel 33, 2-й полуфинал и финал); Коби Менора (иврит קובי מנורה), Игги Ваксман (иврит איגי וקסמן) и Нэнси Брандес (88 FM, 2-й полуфинал и финал)
  — Марти Уилан (ирлан. Marty Whelan) (RTÉ2, полуфиналы; RTÉ One, финал); Нил Доэрти (ирлан. Neil Doherty) и Збигнев Залински (ирлан. Zbyszek Zalinski) (RTÉ Radio 1, 2-й полуфинал и финал)
  — Гисли Мартейдн Бальдюрссон (ислан. Gísli Marteinn Baldursson) (RÚV, все шоу)
  — Хосе Мария Иньиго (испан. José María Íñigo) и Хулия Варела (испан. Julia Varela) (La 2, полуфиналы; La 1, финал)
  — Филиппо Солибелло (итал. Filippo Solibello) и Марко Ардеманьи (итал. Marco Ardemagni) (Rai 4, полуфинал; Rai Radio 2, все шоу); Федерико Руссо (итал. Federico Russo) и Флавио Инсинна (итал. Flavio Insinna) (Rai 1, финал)
  — Мелина Карагеоргиу (греч. Μελίνα Καραγεωργίου) (RIK 1, RIK SAT, RIK HD и Trito Programma, все шоу)
  — Валтерс Фриденбергс (лат. Valters Frīdenbergs) (все шоу) и Томс Гревиньш (лат. Toms Grēviņš) (финал) (LTV, все шоу)
  — Дариус Ужкурайтис (литов. Darius Užkuraitis) (LRT, LRT HD и LRT Ladijas, все шоу)
  — Каролина Петковска (макед. Каролина Петковска) (MRT 1, все шоу)
  — Артур Каруана (англ. Arthur Caruana) (TVM, все шоу)
  — Глория Горчаг (рум. Gloria Gorceag) (Moldova 1, Radio Moldova, Radio Moldova Muzical и Radio Moldova Tineret, все шоу)
  — Ян Смит (нидер. Jan Smit) и Корналд Маас (нидер. Cornald Maas) (NPO 1, все шоу)
  — Улав Виксмо Слеттан (норвеж. Olav Viksmo Slettan) (NRK 1, все шоу); Ронни Бреде Осе (норвеж. Ronny Brede Aase), Силье Рейтен Норднес (норвеж. Silje Reiten Nordnes) и Маркус Экрем Неби (норвеж, Markus Ekrem Neby) (NRK3, финал)
  — Артур Ожех (польс. Artur Orzech) (TVP 1 и TVP Polonia, все шоу; TVP Rozrywka и TVP HD, повтор)
  — Эрнест Мацкявичюс и Дмитрий Губерниев (Россия-1 и Россия HD, все шоу)
  — Лия Фьорио (итал. Lia Fiorio) и Джиджи Рестиво (итал. Gigi Restivo) (SMtv San Marino и Радио Сан-Марино, все шоу)
  — Драган Илич (серб. Драган Илић) (RTS 1, RTS HD и RTS SAT, все шоу)
  — Андрей Хофер (словен. Andrej Hofer) (RTV SLO2, полуфинал; RTV SLO1, финал; Radio Val 202, 2-й полуфинал и финал; Radio Maribor, все шоу)
  — Тимур Мирошниченко (укр. Тимур Мірошниченко) (UA:Перший, все шоу), Татьяна Терехова (укр. Тетяна Терехова) («Эра», все шоу) и Елена Зинченко (укр. Олена Зінченко) (Radio Ukraine, все шоу)
  — Марианн Джеймс (фр. Marianne James) и Жарри (фр. Jarry) (France 4, полуфинал); Марианн Джеймс (фр. Marianne James) и Стефан Берн (фр. Stéphane Bern) (France 2, финал)
  — Финский: Микко Сильвеннойнен (фин. Mikko Silvennoinen) (Yle TV2 и TV Finland, все шоу); Санна Пирккалайнен (фин. Sanna Pirkkalainen) и Йорма Хиетамяки (фин. Jorma Hietamäki) (Yle Radio Suomi, все шоу); Шведский: Ева Франтц (швед. Eva Frantz) и Йохан Линдроос (швед. Johan Lindroos) (Yle TV2, TV Finland, Yle Radio Vega, все шоу)
  — Душко Чурлич (хорв. Duško Ćurlić) (HRT 1, всё шоу); и Златко Туркаль Турки (хорв. Zlatko Turkalj Turki) (HR 2, все шоу)
  — Дражен Баукович (черн. Dražen Bauković) и Тамара Иванкович (черн. Tamara Ivanković) (TVCG 1 и TVCG SAT, все шоу)
  — Либор Боучек (Libor Bouček) (ČT2, полуфиналы; ČT1, финал)
  — Немецкий: Свен Эпиней (нем. Sven Epiney) (SRF zwei, полуфинал; SRF 1 финал); Петер Шнайдер (англ. Peter Schneider) и Габриель Веттер (англ. Gabriel Vetter) (SRF 1 и Radio SRF 3, финал); Французский: Жан-Марк Ришар (фр. Jean-Marc Richard) и Никола Таннер (фр. Nicolas Tanner) (RTS Deux, 2-й полуфинал и финал); Итальянский: Кларисса Тами (итал. Clarissa Tami) (RSI La 2, 2-й полуфинал); Кларисса Тами (итал. Clarissa Tami) и Микеле Кароббио (итал. Michele «Cerno» Carobbio) (RSI La 1, финал)
  — Лотта Броме (швед. Lotta Bromé) (SVT 1, все шоу); Каролина Норен (швед. Carolina Norén) и Бьёрн Чьелльман (швед. Björn Kjellman) (SR P4, все шоу)
  — Эстонский: Марко Рейкоп (эстон. Marko Reikop) (ETV, все шоу); Русский: Александр Хоботов (эстон. Aleksandr Hobotov) (ETV+, все шоу); Альтернативный русский: Экспериментальный «Дуэт М»: Михаил Соловьёв и Марат Аляутдинов (эстон. Mihhail Solovjov ja Marat Aljautdinov) (интернет-портал ETV+, первый полуфинал и финал)

 Неучаствующие страны 

  — Диана Снегина и Калдыбек Жайсанбай (Khabar TV, всё шоу)
  — Кюберт Лэунг (кит. 梁翹柏) и У Чжоутун (кит. 吳洲仝) (Hunan TV, всё шоу)
  — Без комментариев (, финал)
  — TBA (RTK, всё шоу)
  — Элдер Рейш (португ. Hélder Reis) (RTP, всё шоу)
  — Карсон Крессли (англ. Carson Kressley) и Мишель Коллинз (англ. Michelle Collins'') (Logo TV, финал)

Трансляция на языке жестов 
Шведское национальное телевидение SVT предложило трансляцию на международном языке жестов для обоих полуфиналов и финала конкурса. Выступление конкурсантов и ведущих было интерпретировано девятью сурдопереводчиками: Эбра Билен Базаран (Дания), Амина Оуахид (Швеция), Томми Рангсйе (Швеция), Ксуейия Ренни Зашко (Швеция), Лаита Фахтулла (Швеция), Лаура Левинца Валит (Литва), Павел Родионов (Россия), Колбран Волкудоттир (Исландия) и Рафаэль-Эвитан Громбелка (Германия).

Ниже представлен список стран-участниц, транслировавших конкурс на языке жестов:
  — ORF 2 (финал)
  — DR Ramasjang (всё шоу)
  — LRT Kultūra (всё шоу)
  — NRK1 Tegnspråk (всё шоу)
  — SVT24 (всё шоу)

Примечания

Ссылки